Областна футболна група Велико Търново е дивизия от непрофесионални футболни отбори в Област Велико Търново.

История 
Първоначално в Търновска област от началото на XX век, се провеждат първите срещи между непрофесионални отбори в градовете и селата. Отборът „Хаджи Славчев“ от Павликени през 1936/1937 година печели първия турнир на Търновската окръжна спортна област. През спортната 1942/1943 селата в областта участват в собствена спортна група, в която участват 8 отбора от Темениско, Бяла Черква, Златарица, Драгомирово, Джулюница, Добри дял, Калтинец и Драганово. На финала през 1952 година отборът на „Вихър“ (Никюп) побеждава този на Караисен. През 1954 година ФК Урожай – Дичин печели първенството. През следващата година ФК Урожай Драганово на финала побеждава отборът на ФК Джулюница с 4:1. ФК Полски Сеновец печели турнира през 1957 година, като надиграва отборът на Иванча. През 1959 година на финала за Купата на Търновска Област Янтра (Драганово) побеждава Лозен (Сухиндол) с 3:1.

През 1958 година се провежда Октомврийска купа, където отборът на Климентово побеждава отборът на Водолей на финала с 1:0.

През 1963 година в Търново се играе Купа на Съватската армия. На финала отборът на село Леденик, побеждава този на Климентово с 2:0. Участват над 30 отбора. През периода 1968 – 1990 окръжната футболна група е била разделена на „А“ Областна футболна група и „Б“ Областна футболна група – източна и западна. През 1977 година Купата на съветската армия е спечелена от Левски Полски Тръмбеш след победа над Левски Лясковец с 5:3.

През 1968 година в областта се образуват две А-групи и четири „Б“ групи: „Росица“ (район Павликени), „Трапезица“ (район Велико Търново), „Дунав“ (район Свищов) и „Янтра“ (район Горна Оряховица).

Първенството при непрофесионалните отбори в област Велико Търново води началото си от средата на 20 век. След 1945 година във всички по-големи села в областта и непрофесионални отбори от градовете, са играли срещи помежду си. Най-добрите отбори са успявали да играят срещи дори и с отбори от професионалния футбол. В началото на XXI век, групата е разделена на ОФГ Велико Търново „север“ и ОФГ Велико Търново „юг“.

През последното десетилетие на XX век се създават и „В“ области футболни групи съответно:„В“ източна и „В“ западна.

Първенство 1979/1980

Елитна футболна група

„A“ източна

„A“ западна

Първенство 2016/2017

„А“ ОФГ Велико Търново

„Б“ ОФГ Велико Търново – север

„Б“ ОФГ Велико Търново – юг

Победители през годините

Футболни отбори

ОФГ Велико Търново „север“ 

 ФК „Светкавица“ с. Михалци
 ФК „Удар“ гр. Бяла Черква
 ФК „Недан“ с. Недан
 ФК „Стрела“ с. Ореш
 ФК „Морава“ с. Морава
 ФК „Спортист“ с. Върбовка
 ФК „Овча Могила“ с. Овча Могила
 ФК „Устрем“ с. Масларево
 ФК „Бенковски“ с. Българско Сливово
 ФК „Бъдеще“ с. Бутово
 ФК „Дунав“ с. Вардим
 ФК „Димча“ с. Димча
 ФК „Челси“ с. Вързулица

ОФГ Велико Търново „юг“ 
 ФК „Долна Оряховица“ гр. Долна Оряховица
 ФК „Владислав“ с. Джулюница
 ФК „Първомайци“ с. Първомайци
 ФК „Янтра“ с. Драганово
 ФК „Спортист“ с. Козаревец
 ФК „Победа“ с. Кесарево
 ФК „Рудановски“ с. Константин
 ФК „Росица“ с. Поликраище
 ФК „Юнак“ с. Мерданя
 ФК „Вихър“ с. Добри Дял

Футболни отбори, съществували

Емблеми

Работнически отбори 
Отбори от отделни предприятия и организации, участвали в турнира.

Отбори с най-много титли

„А“ОФГ

„Б“ОФГ – север

„Б“ОФГ – юг

Статистика

Известни футболисти 
 Милко Андреев – футболист на Левски (Лясковец)
 Павел Симеонов-Кучето, Венцислав Михайлов, Румен Павлов-Пантерата футболисти на Левски (Стражица)
 Димитър Азгоров, Николов – футболисти на Спартaк (Полски Сеновец)
 Илиян Киряков – футболист на ЦеСеКа (Лесичери)
 Георги Георгиев(Бойлера),Стефан Иванов – Гумата, Цветан Арангелов, Ненчо Ненчев „Бат Ненчо“ – ФК Чумерна (Елена)
 Валентин Миновски, Емил Копаранов, Парашкеван – „паяка“ (с. Никюп), Петър – „дингила“ (гр. Пловдив), Никола Йорговски, Красимир – „Рогача“ – футболисти на ФК „Ресен“

Източници 

 Георги Шопов История на футболното съдийство във Великотърновска област 
 полк. о.з Иван Крумов Илиев Климентово 
 Регионален вестник „Борба“
 Държавен архив – Велико Търново Ф1814
 Ангел Ганцаров „100 г. футбол във Велико Търново“

 
Велико Търново
Основани в България през 1950 година